Mount Arthur ist der Name folgender Berge:
 Mount Arthur (Pentland Hills) in Schottland
 Mount Arthur (British Columbia) in British Columbia, Kanada
 Mount Arthur (Nunavut) in Nunavut, Kanada
 Mount Arthur (Tasmanien) in Tasmanien, Australien
 Mount Arthur (Neuseeland) in Neuseeland
 Mount Arthur (Antarktika) im Enderbyland, Antarktika